Richmond kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Wallace Richmond
 Neil D. Richmond
 Rollin C. Richmond

Robotskapade auktorsförkortningar